Ромны — название ряда населённых пунктов:

Россия 
 Ромны — село в Табунском районе Алтайского края, упразднено в 1993 г.
 Ромны — село в Ромненском районе Амурской области.
 Ромны — село в Красноармейском районе Приморского края.

Украина 
 Ромны — город в Сумской области.